George Clifford, 3e Earl van Cumberland, Brits edelman
George Clifford (1657-1727), Nederlands koopman en bankier.
George Clifford (1685-1760), Nederlands bankier die de botanicus Linnaeus op de Hartekamp aanstelde 
George Clifford (1741-1785) Pietersz., bankier en schepen van Amsterdam 
George Clifford (1743-1776) Henriz., schepen van Amsterdam
George Clifford (1769-1847), lid notabelenvergadering, lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer
Gerard George Clifford (1779 – 1847), Nederlands staatsman.
George Clifford Sziklai (1909 – 1998), elektronica-ingenieur
George Clifford Wilson (1902 – 1957), Engelse cricketspeler.